Whitcombe ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Whitcombe (* 1954), englischer Dartspieler
 Philip Arthur Whitcombe (1923–2015), englischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Mount Whitcombe
 Whitcomb